Der Färjestad BK (kurz FBK) ist ein schwedischer Sportverein aus dem Ort Karlstad, der hauptsächlich für seine Eishockeymannschaft bekannt ist.

Der Verein wurde 1932 gegründet und hat seit 1956 eine Abteilung für Eishockey. Eine weitere Sektion ist Eiskunstlauf. Die Eishockeymannschaft zählt zu den Besten in Schweden und liegt in der „ewigen Tabelle“ an erster Stelle. Bisher konnte die Mannschaft zehn Meistertitel erkämpfen (1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011 und 2022) und weitere 17 Mal das Finale erreichen.

In der Schweiz wurde Färjestad BK durch seine Auftritte am Spengler Cup in Davos bekannt. Der Verein qualifizierte sich fünfmal für das Finale und konnte das Turnier 1993 und 1994 gewinnen.

Europaweit bekannt wurde der Verein durch seine Teilnahme an der Champions Hockey League

Saison-Statistiken seit 1990

Nicht mehr zu vergebende Trikotnummern 
 2 Tommy Samuelsson, 1976–1995
 5 Håkan Loob, 1979–1983, 1989–1996
 9 Thomas Rundqvist, 1981–1984, 1985–1993
 9 Ulf Sterner, 1967–1968, 1969–1973
 21 Jörgen Jönsson, 1995–1999, 2000–2009
 51 Rickard Wallin, 2000–2002, 2005–2006, 2007–2009, 2010–2016

Spieler

Vereinsinterne Rekorde 
Enthalten sind sämtliche Vorrunden- und Play-off-Spiele.

Saison

Insgesamt

Weblinks 
 Offizielle Website (schwedisch)

 
Schwedischer Eishockeyclub